VDV oder VdV steht für:

 Verband der deutschen Verbundwirtschaft, ehemaliger Branchenverband der deutschen Energiewirtschaft
 Verband der Verwaltungsbeamten in Baden-Württemberg
 Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland
 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Organisation der Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs, mit Schwerpunkt Eisenbahngüterverkehr, in Deutschland
 Verband deutscher Verkehrsfliegerschulen
 Verband Deutscher Vermessungsingenieure
 Verkehrsdurchführungsvertrag
 Vereinigung der Vertragsfußballspieler

 Vorbestellte Dauerwählverbindung, ehemalige Anschlussvariante des deutschen ISDN
 englische Abkürzung für die russischen Luftlandetruppen

VDV